Guo Wei (904-954), empereur chinois
Guo Wei (née en 1969), joueuse de hockey sur glace chinoise
Guo Wei (né en 1982), athlète handisport chinois
Guo Wei (né en 1983), patineur de vitesse sur piste courte chinois